Железнодорожный барак 165 км — исчезнувший населённый пункт, входивший в состав Аллагуватского сельсовета Стерлитамакского района БАССР (по данным справочника административно-территориального деления на 1 июня 1952 года). В справочниках АТД 1969 года и более поздних не упоминается. Возник при строительстве железнодорожной линии Дёма (Уфа) — Ишимбаево (Ишимбай) Куйбышевской железной дороги в 1933—1934 гг.

Территориально находится в селе Васильевка Наумовского сельсовета Стерлитамакского района Республики Башкортостан, примерно где начинается современная улица Железнодорожная.

Со строительством в 1948 году нефтехимического комбината № 18 началось строительство на 166 километре железнодорожной ветки (в районе улицы Вокзальной) грузовой станции Васильевка (ныне железнодорожная станция Аллагуват). При ней возник посёлок при станции Васильевка, затем поглотивший ж-д барак 165 км.

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июня 1952 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета БАССР; [сост. Н. Ильин, Ш. Файзуллин, М. Курамшин и др.; отв. ред. А. Денисов]. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1953. — 494, [1] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 398—493. С.368-369
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года: [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. — 429, [2] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 348—430. С.279-280

Наумовский сельсовет (Башкортостан)
Исчезнувшие населённые пункты Стерлитамакского района